Seznam rek v Italiji  z dolžino italijanskega dela ter reke v celoti.

 

 
 
Italija